

Patronymie 
 Hugo Blaschke (1881-1959) était un général SS et chirurgien dentiste allemand.
 Wilhelm Blaschke (1885-1962) est un mathématicien autrichien.

Patronyme allemand
Patronyme juif